L'ensemble prénom-nom Francesco Rosa, ou Francesco de Rosa,  est porté par plusieurs personnalités italiennes :
 Francesco Rosa (1490 - 1493), évêque du Diocèse de Latina-Terracina-Sezze-Priverno.
 Francesco de Rosa (1607 - 1654) pseudonyme de Pacecco de Rosa, peintre napolitain.
 Francesco Rosa (- 1687), peintre génois. 
 Francesco Rosa, acteur contemporain.